Greatest Kiss — музичний альбом гурту Kiss. Виданий 8 квітня 1997 року лейблом Mercury. Загальна тривалість композицій становить 56:04. Альбом відносять до напрямку хардрок.

Список творів 
Версія США
 "Detroit Rock City — 3:38
 "Hard Luck Woman — 3:35
 "Sure Know Something — 4:02
 "Deuce — 3:04
 "Do You Love Me — 3:34
 "I Was Made For Lovin' You — 4:30
 "Calling Dr. Love — 3:46
 "Christine Sixteen — 3:12
 "Beth — 2:46
 "Strutter — 3:12
 "Cold Gin — 4:22
 "Plaster Caster — 3:27
 "Rock and Roll All Nite — 2:53
 "Flaming Youth — 3:00
 "Two Sides of the Coin — 3:15
 "Shout It Out Loud — 3:39

Версія Європи та Австралії
 "Detroit Rock City — 3:38
 "Sure Know Something — 4:02
 "Love Gun — 3:16
 "Deuce — 3:04
 "Goin' Blind — 3:36
 "Shock Me — 3:47
 "Do You Love Me — 3:34
 "She — 4:08
 "I Was Made For Lovin' You — 4:30
 "God of Thunder — 4:15
 "Calling Dr. Love — 3:46
 "Christine Sixteen — 3:12
 "Beth — 2:46
 "Strutter — 3:12
 "Rock and Roll All Nite — 2:53
 "Cold Gin — 4:22
 "Plaster Caster — 3:27
 "God Gave Rock 'N' Roll To You II — 5:20

Японська версія
 "Detroit Rock City — 3:38
 "Black Diamond — 5:14
 "Hard Luck Woman — 3:35
 "Sure Know Something — 4:02
 "Love Gun — 3:16
 "Deuce — 3:04
 "Goin' Blind — 3:36
 "Shock Me — 3:47
 "Do You Love Me — 3:34
 "She — 4:08
 "I Was Made For Lovin' You — 4:30
 "Shout It Out Loud — 3:39
 "God of Thunder — 4:15
 "Calling Dr. Love — 3:46
 "Beth — 2:46
 "Strutter — 3:12
 "Rock and Roll All Nite — 2:53
 "C'Mon and Love Me — 2:59
 "Rock Bottom — 3:55
 "God Gave Rock 'N' Roll To You II — 5:20

Мексиканська версія
 "Detroit Rock City — 3:38
 "Black Diamond — 5:14
 "Hard Luck Woman — 3:35
 "Sure Know Something — 4:02
 "Love Gun — 3:16
 "Deuce — 3:04
 "Goin' Blind — 3:36
 "2,000 Man — 4:53
 "Do You Love Me — 3:34
 "She — 4:08
 "I Was Made For Lovin' You — 4:30
 "God of Thunder — 4:15
 "Calling Dr. Love — 3:46
 "Christine Sixteen — 3:12
 "Beth — 2:46
 "Strutter — 3:12
 "Rock and Roll All Nite — 2:53
 "I Want You — 3:02
 "Plaster Caster — 3:27
 "God Gave Rock 'N' Roll To You II — 5:20

Посилання 
 Greatest Kiss на KissFAQ.com  
 

Альбоми Kiss